Pfarrkirche Großpetersdorf steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Großpetersdorf
 Katholische Pfarrkirche Großpetersdorf